Wannenbad steht für:
 ein Bad in der Badewanne
 ein Volksbad mit Badewannen, nicht nur Brausen/Duschen
 das Schaumbad

Siehe auch:
 Brausebad
 Duschbad